Rio São Pedro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio São Pedro (vattendrag i Brasilien, Rio de Janeiro, lat -22,67, long -43,63), 
 Rio São Pedro (vattendrag i Brasilien, Rio de Janeiro, lat -22,30, long -41,85), 
 Rio São Pedro (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -20,03, long -47,62), 
 Rio São Pedro (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -16,50, long -41,28), 
 Ribeirão São Pedro (vattendrag i Brasilien, Santa Catarina), 

Robotskapade Brasilienförgreningar